Wahpeton (Dacota do Norte)
Wahpeton (Iowa)

Desambiguações de topônimos